Amilly (Eure-et-Loir)
 Amilly (Loiret) 
ook:
Amillis, Seine-et-Marne